Hovorka ist der Familienname folgender Personen:

 Václav Hovorka (* 1931), tschechoslowakischer Fußballspieler